Дени́с Алекса́ндрович Кулако́в (21 ноября 1982, Челябинск, СССР) — российский стрелок, участник Олимпийских игр. Мастер спорта международного класса.

Карьера 
На Олимпийских играх 2012 года Кулаков  в стрельбе из пневматического пистолета занял 26-е место, не сумев выйти в финал.

Победитель чемпионата мира и Европы среди юниоров, неоднократный чемпион России и призёр Кубка мира.

Примечания

Ссылки 
 

Стрелки России
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2016 года
Мастера спорта России международного класса